Мовсес Грантович Акопян (; род. 4 февраля 1965, село Чартар, Мартунинский район, НКАО, Азербайджанская ССР, СССР) — армянский военачальник, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения с 3 сентября 2016 по 24 мая 2018 года. Генерал-полковник (2017). Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) (2007—2015).

Биография 
В 1982 — окончил среднюю школу села Чартар и в том же году поступил на обучение в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И. С. Конева  по специальности «командир мотострелкового взвода», которое окончил в 1986 году.

1986—1987 — служба на должности командира мотострелкового взвода в 353-м мотострелковом полку 15-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа в г. Кировакан Армянской ССР.

1987—1988 — заместитель командира 5-й мотострелковой роты 860-го отдельного мотострелкового полка в составе ОКСВА Туркестанского военного округа, в г. Файзабад провинции Бадахшан.

1988 — был откомандирован в 366-й гвардейский мотострелковый полк 23-й гвардейской мотострелковой дивизии Закавказского военного округа, дислоцированного в г. Степанакерте, где и служил до марта 1992 года, на должности командира мотострелкового взвода, затем — командира роты.

Июль—сентябрь 1992 года — являлся командиром батальона села Гюнейчартар.

1992—1993 — занимал должности заместителя командира затем командира оборонительного района города Шуши.

Сентябрь—декабрь 1993 года — занимал должность командира оборонительного района Монтеаберд.

1993—1998 — командир 2-го оборонительного района города Мартуни.

1998—1999 — командир оборонительного района города Аскеран.

1999—2000 — занимал должность заместителя по боевой подготовки командующего Армии обороны НКР.

2000—2001 — первый заместителя командующего Армии обороны НКР. 

14 марта 2000 года присвоено воинское звание «генерал-майор».

24 июля 2002 — окончив Военную академию имени Фрунзе, был назначен на должность советника министра обороны Армении, а с июля 2003 — первый заместитель командира Армии обороны НКР, начальника штаба.

11 мая 2007 — указом президента непризнанной НКР был назначен министром обороны, командующим Армии обороны НКР.

25 мая 2007 года присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».

30 декабря 2017 присвоено воинское звание «генерал-полковник».

15 июня 2015 — указом президента Армении назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении.

20 мая 2016 — указом президента Армении назначен заместителем министра обороны Армении по материально-техническому обеспечению.

3 октября 2016 указом президента Армении Сержа Саргсяна Мовсес Акопян назначен начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения. Освобождён от должности 24 мая 2018 года.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «Боевой крест» 1-й степени Нагорно-Карабахской Республики
 Орден «Боевой крест» 2-й степени Республики Армения
 2 сентября 2002 — присвоено высшее звание «Герой Арцаха», с вручением ордена «Золотой орёл»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2015)
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени
 Орден Святого Вардана Мамиконяна
 ряд других государственных медалей

Примечания

Ссылки 
 Генерал-лейтенант М. Г. Акопян на сайте Минобороны РА
 Министр обороны НКР
 Интервью Мовсеса Акопяна газете «Ноев Ковчег»

Выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военные деятели Нагорно-Карабахской Республики
Кавалеры ордена Красной Звезды
Генерал-полковники (Армения)
Министры обороны Нагорно-Карабахской Республики
Участники Афганской войны (1979—1989)
Командиры армянских добровольческих отрядов
Герои Арцаха
Родившиеся в Мартунинском районе